

Geografia
 Hales – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Norfolk

Persone
 E.E.Y. Hales – storico inglese
 Matt Hales, noto come Aqualung – cantautore e produttore discografico inglese
 Pat Ward Hales – tennista britannica
 Robert Hales – regista inglese
 Stephen Hales – botanico, chimico e teologo inglese